Кратер Полибий () — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь древнегреческого историка Полибия (ок. 200—ок.120 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ферма на западе; кратер Катарина на севере-северо-западе; кратер Бомон на северо-востоке; кратер Фракасторо на юго-востоке и кратер Понс на юго-западе. На западе от кратера Полибий расположен уступ Алтай; на северо-востоке находится Море Нектара.

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 40,8 км, глубина 2050 м.

Кратер Полибий имеет полигональную форму и умеренно разрушен. Вал несколько сглажен, восточная часть вала спрямлена, северная часть вала прорезана короткой цепочкой кратеров. Высота вала над окружающей местностью достигает 1040 м, объем кратера составляет приблизительно 1300 км³. Дно чаши сравнительно ровное, с отдельно стоящими небольшими холмами расположенным по кольцу коцентричному валу кратера.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Полибий A, B и K включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

 Сателлитные кратеры Полибий A, B включены в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 Кратер Полибий на карте LAC-96. 
 Селенологическая карта окрестностей кратера. 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны